Kelkkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kelkkasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel,  (3 ha)
2. Kelkkasaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa,  (40 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar